Dieser Artikel zeigt den Medaillenspiegel der World Games.

Bisher konnten bei 10 World Games 90 verschiedene Mannschaften Medaillen erringen. Medaillen bei Einladungssportarten sind hierbei nicht berücksichtigt. Auch die vergebenen Medaillen bei den Pre World Games 1978 sind nicht mit berücksichtigt.

Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch nach dem IOC-Kürzel geordnet auf dem gleichen Rang geführt.

Derzeitige Mannschaften angetreten als 

 ewiger
World Games
World Games